Osservatorio di Iso-Heikkilä – osservatorio astronomico di Turku
 1947 Iso-Heikkilä – asteroide della fascia principale
 Iso-Heikkilä – quartiere di Turku